Hölltobelbach ist ein Gewässername:

 Hölltobelbach (Alfenz), rechter Zufluss der Alfenz bei Untermarias, Gemeinde Dalaas, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Hölltobelbach (Eulach), linker Zufluss der Eulach nach Räterschen, Gemeinde Elsau, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Hölltobelbach (Iller), linker Zufluss der Iller bei Flecken, Stadtteil Stein im Allgäu, Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hinterer Hölltobelbach, indirekter rechter Zufluss der Reuss zwischen Berchtwil (Risch) und Meisterswil (Hünenberg), Kanton Zug

Siehe auch:
 Tobelbach